

Лінкольнтон — місто, штат Джорджія
 Лінкольнтон — місто, штат Північна Кароліна